Philipp Heigl (8 september 1993) is een Oostenrijks veldrijder.

Overwinningen

Cross

Oostenrijks veldrijder